Crybaby () — четвертый микстейп американского рэпера Lil Peep. Он был выпущен 10 июня 2016 года независимо от лейблов, а затем посмертно переиздан на цифровые площадки 10 июня 2020 с 10 из первоначально 11 треками.

История 
Lil Peep был известен своей татуировкой «Crybaby» на лбу, которая означала для него заверением в том, что он должен быть благодарен.

Микстейп был доступен для бесплатного скачивания на MediaFire вскоре после релиза.

Список треков 
По данным Genius и сайта Lil Peep.

Комментарии
Все названия песен написаны строчными буквами.
«falling 4 me» отсутствует в переиздании из-за проблем с очисткой семпла.
В «crybaby» используется семпл «The No Seatbelt Song» Brand New.
В «lil jeep» используется семпл «Two People» Jacques Siroul.
В «yesterday» используется семпл «Wonderwall» Oasis.
В «ghost girl» используется семпл «In the Annexe» Boards of Canada.
В «big city blues» содержит элементы из «Tired Guitars» Kholmogortsev Mark Igorevich.
В «skyscrapers [love now, cry later]» используется семпл «Brothers on a Hotel Bed» Death Cab for Cutie.
В «falling 4 me» используется семпл «Climbing Up the Walls» Radiohead.
В «nineteen» используется  семпле «Broke» Modest Mouse.
В «white tee» используется  семпле «Such Great Heights» The Postal Service.
D «driveway» используется семпл «I’ve Given Up on You» Real Friends.

Чарты

Примечания 

Альбомы Lil Peep
Альбомы, выпущенные самостоятельно
Микстейпы 2016 года